Transliteracija makedonskog pisma i jezika ili romanizacija makedonskog pisma i jezika je skup latiničnih slova koji se koristi za transliteraciju makedonskih riječi. Postoje tri načina transliteracije, od kojih su dva najčešće u upotrebi, akademska inačica i inačica koja se koristi u makedonskim dokumentima.

Transliteracija

Također pogledajte
makedonski jezik
makedonska ćirilica

Transliteracija